Гойксе Пейл () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской коммуне Гойк, провинция Фламандский Брабант. С 2012 года входит в календарь UCI Europe Tour как гонка категории 1.2. В 2018 повышена до 1.1. Организатором выступает Велоклуб Gooik Sportief.

Маршрут гонки в последние годы представляет собой круг протяжённостью примерно 23 км преодолеваемый 9 раз.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гойксе Пейл на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года